Oruga silvestre puede referirse a:
 el nombre común de la planta Diplotaxis erucoides; o
 el nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.